Niemcy:
 Weida – miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Greiz
 Weida – rzeka

osoby:
 Elisabeth von Weida

Zobacz też:
 Weida-Land